Shiras. kan som auktorsförkortning betyda:

 Yasuyoshi Shirasawa
 Homi Shirasawa

Robotskapade auktorsförkortningar